Název Babský potok má více vodních toků:

 Babský potok (přítok Bodrogu) – pravostranný přítok Bodrogu na Slovensku v okrese Trebišov
 Babský potok (přítok Hostačovky) – levostranný přítok Hostačovky v okrese Havlíčkův Brod
 Babský potok (přítok Ipľu) – levostranný přítok Ipľu na Slovensku v okrese Lučenec
 Babský potok (přítok Nezabudického potoka) – pravostranný přítok Nezabudického potoka v okrese Praha-západ
 Babský potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Příbram
 Babský potok (přítok Úpy) – (nazýván také Babí potok nebo Trutina) – levostranný přítok Úpy v okrese Trutnov